Salvatore Fisichella,  dit Rino Fisichella (né en 1951) archevêque, professeur et théologien italien, président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation.
 Giancarlo Fisichella (né en 1973), pilote automobile italien de Formule 1.

Sport automobile 
 Fisichella Motor Sport est une écurie de sport automobile, fondée en 2005 par le pilote de Formule 1 italien Giancarlo Fisichella et son manager Enrico Zanarini.